Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 (mężczyźni)